Нуева Архентина има више значења:

 Нуева Архентина (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Архентина (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Архентина (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Архентина (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику